100 % (hundra procent) kan syfta på:

 100% (TV-program) – ett underhållnings- och panelprogram
 100% (Lotta Engberg & Triple & Touch-låt) – en sång, skriven av Torgny Söderberg och Monica Forsberg
 100% (musikalbum) – ett studioalbum från 1988 av Lotta Engberg
 100% (Sonic Youth-låt) – en sång av Sonic Youth från albumet Dirty
 100% (Mary Kiani-låt) – en fjärde solosingeln av Mary Kiani
 100% (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband.
 100% (sång av Moloko) – en sång av Moloko från albumet Statues
 100% Hell – ett musikalbum inspelat av det italienska metal-bandet Necrodeath år 2006
 100% Kikki – ett samlingsalbum från 2001 av den svenska country- och popsångerskan Kikki Danielsson
 100% Lena – ett samlingsalbum från 2001 av Lena Philipsson
 100 % Uggla – ett samlingsalbum från 1994 av Magnus Uggla

Se även 
 Procent
 Procenttecken (%)